Haveri (district), een district van de Indiase staat Karnataka
 Haveri (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Haveri